Пу — китайская фамилия (клан) 蒲 . Известные носители:
 Пу Баомин (1910—1988) — математик, один из основателей систолической геометрии.
 Пу, Джеймс Эдвард (1948—1990) — американский массовый убийца.
 Пу, Клифф (род. 1998) — канадский хоккеист.
 Пу Мумин (род. 1948) — китайско-американский нейробиолог.
 Пу Сунлин (кит. трад. 蒲松齡, упрощ. 蒲松龄, пиньинь Pú Sōnglíng; 1640—1715) — китайский новеллист, писавший под псевдонимом Ляо Чжай.

Другие 
 Пу И (溥儀; Айсиньгёро Пуи; 1906—1967) — десятый представитель маньчжурской династии Цин, последний император Китая (1908—1912, сохранял титул как нецарствующий император до 1924). В 1932—1945 правитель созданного японцами марионеточного государства Маньчжоу-го.

Топоним 
 Пу (остров) — остров.

См. также 
 Сто фамилий
 ПУ